52. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 22–26 sierpnia 1979 w holenderskiej miejscowości Valkenburg aan de Geul. Były to szóste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata (poprzednio w: 1925, 1938, 1948, 1959 i 1967). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Niemiec Bernd Drogan, który zdobył dwa medale (złoty i brązowy). 

Polacy w mistrzostwach zdobyli dwa srebrne medale: Jan Jankiewicz w wyścigu ze startu wspólnego amatorów i polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 

Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 9 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1979 w kolarstwie
1979 w Holandii
Kolarstwo w Holandii